Датският език (dansk) е източноскандинавски език, произхождащ от древния нордически език. Датски се говори от около 6 000 000 души в Дания, Южен Шлезвиг, Фарьорските острови и Гренландия.

Най-близките по родство езици са северогерманските норвежки и шведски език, по-далече и фарьорски и исландски език.

Азбуката на датския език е тъждествена с азбуката на норвежки език и съдържа 29 буквени знака:

Граматика 
В книжовния датски език съществителните имена имат два граматически рода – общ и среден, докато някои датски диалекти все още имат три граматически рода: мъжки, женски и среден. По-голямата част, около 3/4, са в общия граматически род, а останалата част в средния, като последният най-често се употребява за неодушевени предмети. Както в българския език, така и в датския определителният член е задпоставен. Например: една жена – en kvinde, жената – kvinden.

Вижте също

Външни препратки 
 Датският език в Ethnologue
 Сайт с онлайн ресурси за изучаването на датския език